Andrew Scott peut faire référence à :
 Andrew Scott (né en 1967), un musicien canadien ;
 Andrew Scott (né en 1976), un acteur irlandais ;
 Andrew Scott, un cavalier néozélandais ;
 Andrew Scott (1868-1931), biologiste britannique.